Loy steht für:
 Loy (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Loy (Rastede), Ortsteil von Rastede, Niedersachsen
 Loy (Arkansas), Ort im Madison County
 Loy (Gattung), Gattung der Sternschnecken (Familie Onchidorididae)

loy steht für:
 Lowa (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt der tibetischen Sprache im ehemaligen Königreich Mustang

LOY steht für:
 Loiyangalani Airport (IATA-Code), Flughafen von Loiyangalani, Marsabit County, Kenia
 Low Oriented Yarn, ein Spinnverfahren, siehe Schmelzspinnen

Siehe auch:
 St. Loy
 Loi
 Looy
 Loye

Abkürzung